Институт минералогии (ИМ, ИМин) — может означать научные организации:

 Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ) — научно-исследовательская организация по изучению минерально-сырьевой базы редких металлов (Москва, Россия).
 Институт минералогии УрО РАН (ИМин Уро РАН) — научно-исследовательский институт в области минералогии (Миасс, Челябинская область, Россия).

См. также 
 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ), Москва.
 Минералогический музей